UEA steht als Abkürzung für

 Chengdu Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Universala Esperanto-Asocio oder Esperanto-Weltbund, die größte Dachorganisation der Esperanto-Sprecher, 1908 in der Schweiz gegründet, Sitz in der niederländischen Stadt Rotterdam
 Universidade do Estado do Amazonas, siehe Liste der Universitäten in Brasilien#Amazonas
 University of East Anglia, eine sogenannte Campus-Universität in Norwich, Grafschaft Norfolk im Osten Englands
 University of Eastern Africa, siehe Liste der Universitäten in Kenia#Private & religiöse Universitäten
 Utah Education Association, die größte öffentliche Bildungs-Arbeitnehmerorganisation in Murray, US-Bundesstaat Utah 

Uea steht für:

 Uea (Insel), eine Insel der Rotuma-Inseln im zentralen Pazifischen Ozean

UEA